Vilares (Murça) — freguesia no concelho de Murça, Portugal
 Vilares (Trancoso) — freguesia no concelho de Trancoso, Portugal
 Vilares de Vilariça — freguesia no concelho de Alfândega da Fé, Portugal

Desambiguações de topônimoso